Ségalas kan syfta på:
 Ségalas, Hautes-Pyrénées
 Ségalas, Lot-et-Garonne